Modiano ist der Familienname folgender Personen: 

 Marie Modiano (* 1978), französische Folkmusikerin
 Patrick Modiano (* 1945), französischer Schriftsteller